Четвери́к:
 Старая русская мера:
 Четверик — единица объёма сыпучих тел;
 Четверик — старинная мера площади, равная ¼ осьмины.
 Комплект из четырёх однородных предметов или предмет, состоящий из четырёх однородных частей:
 Четверик — в архитектуре четырёхугольное в плане сооружение или часть сооружения;
 четверик — четвероконная запряжка (сама по себе или вместе с влекомой ею повозкой);
 четверик — четыре карты одинакового значения.
 Предмет мерой в 4 какие-либо единицы:
 четверик — куль в четыре пуда.
 Четверик — старинное имя, иногда дававшееся четвёртому ребёнку (или четвёртому сыну) в семье.

Фамилия 
 Четверик, Валерий Васильевич (род. 1957) — советский и российский футбольный тренер, функционер. 
 Четверик, Григорий Валерьевич (род. 1987) — российский футболист.